A trónörökös a Neoton stúdióalbuma (1990) 
 A trónörökös Diana Wynne Jones regénye (1997)
 A trónörökös – 1988-ban készült magyar  film